Jeetendra (Amritsar, 7 april 1942) is een Indiaas acteur die voornamelijk in Hindi films speelt.

Biografie
Jeetendra begon zijn carrière met een klein rolletje in "Navrang". Zijn doorbraak kwam met Farz, waarin hij in een nummer in een wit shirt en witte schoenen verscheen, wat zijn handelsmerk werd. Daarop volgde Caravan en Humjoli waarin hij energiek dansend te zien was, en kreeg zo de bijnaam "Jumping Jack of Bollywood".
Jeetendra heeft in zestig jaar tijd in circa 200 films de hoofdrol gespeeld. Waaronder zo een tachtig remakes van Telugu films, zoals Sanjog, Aulad, Majaal, Justice Chaudhury, Mawaali, Himmatwala en Tohfa.

Jeetendra is de eigenaar van televisie,- en filmproductie bedrijven Balaji Telefilms, Balaji Motion Pictures en ALT Entertainment. Hij is de vader van acteur Tusshar Kapoor en filmproducent - regisseur Ekta Kapoor.

Filmografie

Films

Webseries

Externe link 
 

Indiaas acteur